Calvin Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Calvin Township (Kansas)
 Calvin Township (Michigan)
 Calvin Township (Oklahoma)